Новгородська мова (Новеградескей лизике) — це штучна мова, яка була створена на основі давньоновгородського діалекту.

Граматику новгородськой мови створив автор під псевдонімом Martin Posthumus.

Див. також 

 Новгородщина

Виноски

Посилання 
 Граматика новгородськой мови

Штучні мови